Пужол, Пуйоль, Пужоль (; ) — каталонське прізвище. Іспанське прочитання — Пухоль.

Відомі носії:
 Марсель Гранольєрс Пуйоль (нар. 1986) — іспанський тенісист.
 Жоан Баутіста Пужоль — іспанська піаніст, композитор і музичний педагог.
 Жорді Пужоль (нар. 1930) — іспанський політик, глава уряду Каталонії в 1980—2003.
 Лоїк Пужоль — французький футболіст.
 Луїс Пужоль (нар. 1947) — іспанський футболіст, який виступав на позиції нападника.
 Марк Пужол (нар. 1982) — андоррський футболіст.
 Монтсеррат Пуйоль (нар. 1979) — андоррська легкоатлетка.
 Франсеск Пухоль-і-Понс (1878—1945) — каталонський композитор і диригент.
 Хуан Пужоль (1912—1988) — подвійний агент під час Другої світової війни.
 Еміліо Пухоль (1886—1980) — каталонський класичний гітарист і композитор.

Географія 
Пужоль — муніципалітет у Франції у регіоні Лангедок-Руссільйон, департамент Еро.

Див. також 
 Пуйоль